Goodbye Yellow Brick Road – siódmy album studyjny angielskiego muzyka rockowego Eltona Johna, wydany 5 października 1973.

W 2003 album został sklasyfikowany na 91. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Eltona Johna
Albumy pop-rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1973